Nakano (jap. ) bezeichnet:

 Nakano, ein Stadtbezirk von Tokio
 Nakano (Nagano), eine Stadt in der Präfektur Nagano
 Nakano (Familienname), ein japanischer Familienname
 (3431) Nakano, ein Asteroid
 Nakano (König), ein König der Uukwambi
 Nakano-seto Strait, Meerenge in der Inselgruppe Flatvær, Antarktis